Le mot balandra est originellement un nom signifiant « bélandre » (un petit navire de charge) dans plusieurs langues romanes dont le catalan, l'espagnol, l'italien, l'occitan et le portugais.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, le mot balandra est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces, notamment l'araignée Diguetia balandra.

Culture et société 
 La balandra est une sauce traditionnelle catalane accompagnant le poisson.
 La Balandra Isabel llegó esta tarde (« L'Escale du désir ») est un film argentin réalisé par Carlos Hugo Christensen, sorti en 1950.
 Le BIC Jose Olaya Balandra est un navire océanographique de la marine péruvienne.

Anthroponyme 
  (1782 ou 1795-1823) est un martyr de la lutte pour l'indépendance du Pérou.

Toponyme 

 , une zone côtière isolée comportant huit plages, une lagune de sel et la formation rocheuse El Hongo (« Le Champignon »), située sur la côte est de la Basse-Californie du Sud à  de La Paz ;
 la baie Balandra, l'une des baies de cette zone côtière, et la , la plage bordant cette baie ;
 la , une zone de protection de la flore et de la faune située dans cette zone côtière.

Épithète spécifique